Ива́н (Маму́ка) Рама́зович Джуге́ли (род. 14 апреля 1969, Зестафони, Грузинская ССР) — советский и грузинский футболист, нападающий. В настоящее время — футбольный агент.

Игровая карьера 
Выступал в грузинских клубах «Колхети-1913» Поти, «Кутаиси», «Маргвети» Зестафони.

В 1995 году результативного форварда пригласил на Украину президента «Темпа» из Шепетовки Джумбер Нишнианидзе. В чемпионате Украины результативность Джугели значительно снизилась. За «Темп» в 16 матчах забито всего 2 гола. Далее игрок меняет команды не задерживаясь нигде более чем на пол сезона.

Карьера селекционера 
По окончании игровой карьеры Джугели стал агентом грузинских футболистов. Основное место трудоустройства его клиентов — первый российский дивизион (ФНЛ).

В 2009 году параллельно работал спортивным директором махачкалинского «Анжи». В Махачкале познакомился с тренером команды Омари Тетрадзе, стал его ассистентом. В том же году махачкалинцы заняли первое место в Первом дивизионе и вышли в Премьер-лигу. Затем Тетрадзе перебрался в нижегородскую «Волгу», вместе с ним ушёли Джугели. В Нижнем Новгороде Иван работал без официальной должности. «Волга» также за один сезон смогла выйти в Премьер-лигу. В сезоне-2012/13 сотрудничал с хабаровским клубом «СКА-Энергия».

В 2018 году курировал футбольный клуб «Рустави».

По состоянию на конец 2019 года имеются сведения о том, что Джугели является «клубным агентом» волгоградского «Ротора», одним из претендентов на замену ушедшему с поста главного тренера «Ротора» Игоря Менщикова являлся протеже Мамуки Омари Тетрадзе.

Достижения 
  «Колхети-1913»
 Серебряный призёр чемпионата Грузии (1): 1993/94

Примечания

Ссылки 
 
 
 Досье на сайте football.lg.ua
 Иван Джугели. Грузинский джигит с украинским прошлым

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Зестафони»
Игроки ФК «Темп» Шепетовка
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Динамо» Саки
Игроки ФК «Торпедо» Рига
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Рустави»
Футбольные агенты